Deux navires battant pavillon italien ont porté le nom de SS Roma :

 le SS Roma, un paquebot de l'Italian Line lancé en 1926. Transformé en porte-avions et renommé Aquila, il est démoli en 1952 ;
 le SS Roma, un navire de croisière lancé en 1914 sous le nom de SS Medina. Il s’est successivement appelé SS Medina, SS Roma, MV Franca C, MV Doulos et enfin MV Doulos Phos. Il est actuellement en rénovation à Batam pour devenir hôtel à Bintan.

Roma